La Liga ACB 1995-1996 è stata la 40ª edizione del massimo campionato spagnolo di pallacanestro maschile.

La stagione si è conclusa con il Barcellona vincitore del suo nono titolo, e la retrocessione in LEB di Gijón Baloncesto e Festina Andorra.

Risultati

Stagione regolare

Statistiche

Play-out

Verdetti: Gijón Baloncesto e Festina Andorra retrocesse in Liga LEB

Playoff

Formazione vincitrice

Premi e riconoscimenti
Liga ACB MVP:  Xavi Fernández, Barcellona
Liga ACB MVP finali:  Michael Anderson, Caja San Fernando

Collegamenti esterni
 
 

Pallacanestro nel 1995
Pallacanestro nel 1996
1996